Tika kan syfta på:

 Tika – ett svenskt läkemedelsföretag
 Tika (programvara) – ett Apache-projekt

Se även 
 Tikka